773 steht für:
 773 n. Chr.
 Boeing 777-300 (IATA-Flugzeugtypencode), siehe Liste der Flugzeugtypencodes

Siehe auch: